agrotechnika – zabiegi stosowane przy uprawie roli i roślin
 Agrotechnika – spółka nomenklaturowa działająca w latach 1984–1992